Jorge Luis Velázquez (Vera, Provincia de Santa Fe, Argentina; 7 de septiembre de 1982) es un futbolista argentino. Juega como mediocampista por izquierda y su primer equipo fue Germinal de Rawson. Actualmente milita en J. J. Moreno del Torneo Regional Amateur.

Trayectoria 
Se inició en Huracán de Vera, de la Liga Verense de fútbol donde además jugó la Copa de Campeones con Carlos Gardel en 2001.

Su primer equipo fue Germinal de Rawson donde jugó un año y en 2005 pasó a Brown de Puerto Madryn. En 2008 debutó en la Primera B Nacional con la camiseta de Aldosivi de Mar del Plata, donde jugó hasta el 2010.
 
Para la temporada 2010/2011 de la Primera B Nacional llega a Santa Fe para sumarse a Unión, donde se ganó el cariño de los hinchas tatengues al convertir el gol que le dio el ascenso a Primera División.

En julio de 2012 firma con Belgrano de Córdoba por dos años de contrato.

Clubes

Estadísticas 
 Actualizado al 19 de noviembre de 2022

Palmarés

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en BDFA
 Ficha en livefutbol
 
 

Futbolistas de Vera
Futbolistas del Club Atlético Germinal
Futbolistas del Club Social y Atlético Guillermo Brown
Futbolistas del Club Atlético Aldosivi en los años 2000
Futbolistas del Club Atlético Aldosivi en los años 2010
Futbolistas del Club Atlético Unión (Santa Fe) en los años 2010
Futbolistas del Club Atlético Belgrano
Futbolistas de la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela
Futbolistas del Club Atlético Barracas Central
Futbolistas del Atlético Club San Martín